Carl Frithjof Smith (1859-1917) – pittore norvegese
 Carl Smith (1897-1979) – imprenditore scozzese
 Carl Smith (1917-1967) – hockeista su ghiaccio canadese
 Carl Smith (1921-1992) – damista statunitense
 Carl Smith (1927-2010) – cantante statunitense
 Carl Michael Smith (1944) – avvocato statunitense
 Carl Smith (1948) – giocatore di football americano e allenatore statunitense
 Carl Herbert Smith (1950–2004) – informatico statunitense
 Carl Smith (1962–2010) – canottiere britannico
 Carl Smith (1977) – calciatore inglese
 Carl Kareem Smith (1985) – calciatore trinidadiano
 Carl Smith (...) – designer statunitense

Pagine correlate 
 Karl Smith